Cerecera es el nombre común que designa a ciertos árboles frutales del género Prunus:
 Prunus avium, también llamado cerezo bravío, cerezo de monte o guindo;
 y Prunus cerasus, también conocido como cerezo común.